Goanna – termine inglese indicante varie specie di varani australiani
Goanna – motore di rendering open source
Goanna – gruppo musicale rock australiano attivo tra il 1977 e il 1985